Something's Not Right är Within Reachs andra EP, utgiven 1996.

Låtlista 
 "Friends?"
 "Time's Up"
 "Sick Scene"
 "Time to Unite"
 "Promises"
 "Hear My Words"
 "What Will It Take"
 "Alternatives"

Referenser 

EP-skivor 1996
Album av Within Reach
Album utgivna på Burning Heart Records